Maršal Meters () pravo je ime američkog repera Eminema.

-{Marshall Mathers}- može takođe da bude:
 -{The Marshall Mathers LP}-, Eminemov album iz 2000.
 -{Marshall Mathers}-, pesma sa albuma iznad
 -{The Marshall Mathers LP 2}-, Eminemov album iz 2013.